Neuland je německý název českých sídel:
 Ostré – vesnice v okrese Litoměřice
 Novina – vesnice v okrese Liberec

Neuland am Rollberge 
 Noviny pod Ralskem – obec v okrese Česká Lípa

Německé názvy sídel v Česku